Бостонская кампания () — первая военная кампания войны за независимость США. Первоначально была вызвана мобилизацией ополчения  и его последующей трансформацией в континентальную армию. Боевые действия начались 19 апреля 1775 года, когда состоялись сражения при Лексингтоне и Конкорде, в которых ополченцам удалось воспрепятствовать планам британцев захватить военные склады и лидеров сепаратистов, находившихся в Конкорде. Британские войска понесли значительные потери во время отступления к , сражаясь против увеличивавшегося количества ополченцев.

Патриоты окружили Бостон и начали его осаду. Самым главным событием этой операции стала битва при Банкер-Хилле, прошедшая 17 июня 1775 года. По количеству жертв она стала одним из самых кровопролитных эпизодов всей войны. Прошли также многочисленные стычки как рядом с Бостоном, так и в прибрежных районах.

В июле 1775 года командующим ополчением был назначен Джордж Вашингтон, который преобразовал его в более цельную армию. 4 марта 1776 года патриоты заняли несколько холмов южнее Бостона и , откуда они могли обстреливать с помощью пушек город и британские корабли в заливе. Осада, а вместе с ней и кампания завершились 17 марта 1776 года после взятия Бостона и отступления британцев.

Литература 
 
 
 
  
 
 

Война за независимость США
История Массачусетса
Конфликты 1774 года
Конфликты 1775 года